Вербов — русская фамилия, и топоним.

Фамилия 
 Вербов, Абрам-Езекииль Аронович (1880—1942) — советский разведчик-нелегал.
 Вербов, Александр Фёдорович (Фриделевич) (1891—1977) — советский ортопед и травматолог, автор трудов по восстановительной физиотерапии и массажу, брат С. Ф. Вербова.
 Вербов, Алексей Игоревич (род. 1982) — волейболист, сын О. Г. Вербовой.
 Вербов, Григорий Давыдович (1909—1942) — советский этнограф, лингвист, брат З. Д. Вербовой.
 Вербов, Михаил Александрович (1896—1996) — живописец, график.
 Вербов, Михаил Фёдорович (Фриделевич) (1900—1982) — советский живописец, график, брат А. Ф. Вербова.
 Вербов, Самуил Фриделевич (Сергей Фёдорович) (1883—1976) — земский врач, уролог, мемуарист, брат Я. Ф. Вербова.
 Вербов, Яков Фриделевич (Фёдорович) (1871—1930) — акушер-гинеколог («бинт Вербова»), брат А. Ф. Вербова.
 Вербов, Яков Яковлевич (1899—1985) — советский военачальник, генерал-майор.

Топоним

Белоруссия 
 Вербов — посёлок Добрушского района Гомельской области

Украина 
 Вербов — село в Бережанском районе Тернопольской области.
 Вербов — село в Подгаецком районе Тернопольской области.
 Вербов — до 1963 г. название села Любимовка в Андрушёвском районе Житомирской области.

См. также 
 Вербова